Das German Darts Championship war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 22. bis zum 24. Juni 2012 zum vierten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zweite Event der European Darts Tour 2012, welche im Rahmen der Pro Tour 2012 durchgeführt wurde. Austragungsort war das Tempodrom in Berlin.

In seinem Erstrundenspiel gegen Alex Roy gelang Colin Lloyd ein Nine dart finish.

Sieger wurde der Engländer Phil Taylor, welcher im Finale seinen Landsmann Dave Chisnall mit 6:2 legs schlagen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £82.100 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Zudem erhielten alle 32 nicht gesetzten Spieler eine Startprämie von £100.

Teilnehmer 
Für die German Darts Championship 2012 waren folgende 64 Spieler qualifiziert:

 Die 32 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Gewinner des German Darts Championship UK Qualifier vom 25. Mai 2012
 Die 8 Gewinner des German Darts Championship European Qualifier vom 2. Juni 2012
 Die 4 Gewinner des German Darts Championship German Qualifier vom 1. Juni 2012

PDC Pro Tour Order of Merit
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  James Wade
  Gary Anderson
  Wes Newton
  Simon Whitlock
  Andy Hamilton
  Raymond van Barneveld
  Mark Webster
  Terry Jenkins
  Kevin Painter
  Mark Walsh
  Justin Pipe
  Vincent van der Voort
  Wayne Jones
  Paul Nicholson
  Colin Lloyd
  Mervyn King
  Ronnie Baxter
  Andy Smith
  Jamie Caven
  Denis Ovens
  John Part
  Colin Osborne
  Alan Tabern
  Dave Chisnall
  Brendan Dolan
  Steve Brown
  Co Stompé
  Steve Beaton
  Peter Wright
  Richie Burnett

German Darts Championship UK Qualifier
  Reece Robinson
  Alex Roy
  Keegan Brown
  Mick Todd
  Gaz Cousins
  Darren Johnson
  Mickey Mansell
  Peter Hudson
  Daniel Starkey
  William O’Connor
  Dave Ladley
  Jim Walker
  Steve Evans
  Andy Jenkins
  Darren Webster
  Michael Barnard
  Prakash Jiwa
  Sam Hill
  James Hubbard
  Dean Winstanley

German Darts Championship German Qualifier
  Jerry Hendriks
  Mensur Suljović
  Kim Huybrechts
  Zdravko Antunovic
  Magnus Caris
  Michael van Gerwen
  Leon de Geus
  Mareno Michels

German Darts Championship German Qualifier
  Andree Welge
  Kevin Münch
  Bernd Roith
  Michael Rosenauer

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2012
European Darts Tour 2012
Sportveranstaltung in Berlin
Tempodrom